Mihama – cittadina giapponese della prefettura di Aichi
 Mihama – cittadina giapponese della prefettura di Fukui
 Mihama – cittadina giapponese della prefettura di Mie
 Mihama – cittadina giapponese della prefettura di Wakayama